Vaniglia (Vanilla planifolia) – pianta della famiglia delle Orchidacee
 Vaniglia d'Alpe (Gymnadenia rhellicani) – pianta della famiglia delle Orchidacee
 Vaniglia di Roscher (Vanilla roscheri) – pianta della famiglia delle Orchidacee
 Vaniglia – colore